El término óleo puede referirse:

 al aceite (del latín oleum, "aceite");
 a la pintura al óleo, una técnica de pintura;
 a Óleo, municipio de Brasil;
 a los santos óleos, unos aceites utilizados para algunos sacramentos religiosos.